Виньтхуан () — вьетнамский топоним:
 Виньтхуан — уезд в провинции Кьензянг.
 Виньтхуан — город в уезде Виньтхуан, провинция Кьензянг.
 Виньтхуан — община в уезде Виньтхуан, провинция Кьензянг.
 Виньтхуан — община в уезде Виньхынг, провинция Лонган.
 Виньтхуан — община в уезде Виньтхань, провинция Биньдинь